Setién puede hacer referencia a:

 Setién: localidad de Cantabria, España.

Personas 
 Quique Setién, exfutbolista y entrenador español.
 José María Setién, arzobispo español.
 Miguel María de Setién, abogado y político carlista español.